Kawasumi ist der Familienname folgender Personen:

 Ayako Kawasumi (* 1976), japanische Synchronsprecherin und Sängerin
 Nahomi Kawasumi (* 1985), japanische Fußballspielerin
 Taeko Kawasumi, japanische Fußballspielerin